Зоя Ананьевна Андреева (, Тойси-Хирпоси (Орауши), Цивильский уезд, Симбирская губерния, Российская империя — 3 февраля 1983, Чувашская АССР, РСФСР) — советский государственный деятель деятель, председатель ЦИК Чувашской АССР (1937—1938), председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1938—1955).

Биография 
В 1917—1925 гг. работала учительницей общеобразовательной школы.

 1925—1927 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Тойсинского волостного Совета (Чувашская АССР),
 1927—1931 гг. — заведующая Женским отделом Цивильского уездного, женский организатор Канашского районного комитета ВКП(б), в сельскохозяйственной кооперации,
 1931—1934 гг. — руководитель Торгово-снабженческой группы Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции СССР, партийный следователь Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б) по Чувашской АССР,
 1934—1936 гг. — народным комиссар социального страхования Чувашской АССР,
1936—1937 гг. — в аппарате уполномоченного партийной контрольной комиссии при ЦК ВКП(б) по Чувашской АССР.

В 1937—1938 гг. — председатель ЦИК Чувашской АССР, в 1938—1955 гг. — председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Депутат Верховного Совета СССР 1-3 го созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 1-4-го созывов, председатель Верховного Совета Чувашской АССР (1937—1938).

Умерла 3 февраля 1983 года в Чебоксарах.

Память 

Похоронена на мемориальном кладбище города Чебоксары.

Награды и звания 
 орден Ленина (дважды).

Источники 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

См. также 
 Депутаты Верховного Совета РСФСР от Чувашской АССР

Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Председатели Президиума Верховного Совета Чувашской АССР
Делегаты XIX съезда КПСС
Похороненные на Чебоксарском кладбище № 1